Morabong může být:

 Moranbong (hudební skupina) — severokorejská hudební skupina
 Moranbonggujŏk – jeden z obvodů Pchjongjangu, hlavního města Severní Korey